Ródão pode-se referir a:
 Vila Velha de Ródão - vila sede de concelho no distrito de Castelo Branco;
 Vila Velha de Ródão - freguesia sede do concelho do mesmo nome;
 Sarnadas de Ródão - freguesia do concelho de Vila Velha de Ródão.
 Portas de Ródão - um acidente natural situado no concelho de Vila Velha de Ródão.
 Castelo de Ródão (ou Castelo do Rei Wamba) - uma atalaia situada no concelho de Vila Velha de Ródão.

Desambiguação